jwi – codice ISO 639-3 della lingua jwira-pepesa